Prospect Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na Fourth Avenue Line
 Prospect Avenue – stacja metra w Nowym Jorku na White Plains Road Line